Композиција Суруди миллӣ је национална химна Републике Таџикистан.

Текст на таџичком 

Националне химне
Таџикистан